Hanslip ist der Familienname der folgenden Personen:

 Chloë Hanslip (* 1987), britische Violinistin
 Mark Hanslip (* 1979), britischer Saxophonist